Le designazioni di Bayer f Velorum e F Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

f Velorum (HD 75821)
F Velorum (HD 71935)